Ми́а Марти́ни (), настоящее имя — Доме́ника Берте́ (; 20 сентября 1947, Баньяра-Калабра, Реджо-Калабрия, Италия — 11 мая 1995, Милан, Италия) — итальянская певица и композитор.

Биография 
Доменика Берте родилась 20 сентября 1947 года в Баньяра-Калабре (провинция Реджо-Калабрия, Италия) в семье учителя латинского и греческого языков Джузеппе Радамеса Берте (род. 1921) и учительницы начальных классов Марии Сальвины Дато (ум. в 2003). У неё было три сестры: старшая, Леда Берте (род. 1945) и две младших — Лоредана Берте (род. 1950) и Оливия Берте (род. 1957).

Взяв псевдоним Миа Мартини, она начала свою музыкальную карьеру в 1963 году. В 1977 году она заняла 13-е место из 18-ти на Конкурсе песни Евровидение с песней «Libera», набрав 33 очка, а в 1992 году — 4-е место с песней «Rapsodia», набрав 111 очков.

47-летняя Миа скончалась от передозировки наркотиков 11 мая 1995 года у себя дома в Милане (Италия) и была найдена мёртвой 3 дня спустя.

Дискография 

 Oltre la collina (1971)
 Nel mondo, una cosa (1972)
 Il giorno dopo (1973)
 È proprio come vivere (1974)
 Sensi e controsensi (1975)
 Un altro giorno con me (1975)
 Che vuoi che sia… se t’ho aspettato tanto (1976)
 Per amarti (1977)
 Danza (1978)
 Mimì (1981)
 Quante volte… ho contato le stelle (1982)
 Miei compagni di viaggio (1983)
 Martini Mia (1989)
 La mia razza (1990)
 Mi basta solo che sia un amore (1991)
 Mia Martini in concerto (da un’idea di Maurizio Giammarco) (1991)
 Lacrime (1992)
 Rapsodia Il meglio di Mia Martini (1992)
 La musica che mi gira intorno (1994)

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы на итальянском языке
Артисты, известные под псевдонимами
Участники «Евровидения-1977»
Участники «Евровидения-1992»
Представители Италии на «Евровидении»